Wuxing bezeichnet:

 den Stadtbezirk Wuxing (吴兴区) der Stadt Huzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wuxing (Huzhou);
 das Straßenviertel Wuxing (五星街道) im Stadtbezirk Shihe der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Wuxing (Shihe);
 das Dorf Wuxing (五星村) der Großgemeinde Wuzhen in der Stadt Tongxiang der Provinz Zhejiang, siehe Wuxing (Wuzhen);
 das Dorf Wuxing (五星村) der Großgemeinde Aizi im Kreis Shixing der Provinz Guangdong, siehe Wuxing (Aizi);
 die Fünf-Elemente-Lehre (五行).